Гонзалес има више значења:
 Округ Гонзалес (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Гонзалес (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Гонзалес (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Гонзалес (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана